LNK steht für:
 Lincoln Airport (Nebraska), Flughafen von Lincoln (Nebraska), Nebraska (IATA-Code)
 Airlink (Südafrika), südafrikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bahnhof Neukieritzsch, Bahnhof an der Bahnstrecke Neukieritzsch–Chemnitz (DS100-Code)
 Laisvas ir nepriklausomas kanalas, privater Fernsehsender in Litauen

.lnk steht für:
 die Dateiendung einer Dateiverknüpfung

Siehe auch:
 Link

Abkürzung